Jokeren har flere betydninger:
 Jokeren (Batman) – fiktiv superskurk
 Jokeren (rapper) – dansk rapper
 Jokeren (film) – dansk film

Se også 
 Joker